

Codici 
 MHB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Auckland Mechanics Bay (Nuova Zelanda)

Mineralogia 
 Mhb – abbreviazione di magnesioorneblenda

Note